Kloster Saint-Aubin bzw. Abbaye Saint-Aubin heißen:
 Abtei Saint-Aubin d’Angers, ehem. Benediktinerkloster im Pays de la Loire
 Kloster Saint-Aubin-des-Bois, ehem. Zisterzienserabtei in der Bretagne
 Kloster Saint-Aubin (Gournay-en-Bray), Zisterzienserinnenkloster in der Normandie

Siehe auch
 Albin, zu Heiligen des Namens